Ordine della Nazione (Antigua e Barbuda)
Ordine della Nazione (Giamaica)
Ordine della Nazione (Ucraina)